У́лица Кре́нкеля — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Кренкеля — улица в Москве.
 Улица Кренкеля — улица в Екатеринбурге.

Украина 
 Улица Кренкеля — улица в Донецке.
 Улица Кренкеля — улица в Мариуполе.